Geografia:
 Soba (Cantàbria), vall i municipi de la comunitat autònoma de Cantàbria.
 Soba (Sudan), ciutat de Sudan a 15 km al sud de Khartum.
 Gastronomia: Fideus soba, fideus fins emprats en la cuina japonesa elaborats amb farina de fajol.
 Altres: Soba (Bola de Drac), un dels caps finals del videojoc Dragon Ball Z: Sagas.